Богома́з:

 Богомаз — то же, что иконописец.

Носители фамилии 
 
 Богомаз, Александра Андреевна (1855—1880-е) — российская революционерка, участница общества «Земля и воля».
 Богомаз, Алексей Лукич (1917—1944) — офицер РККА, Герой Советского Союза.
 Богомаз, Владимир Иванович (1946—2021) — украинский артист оперетты, народный артист Украины.
 Богомаз, Константин Андреевич (1859—1929) — российский революционер, впоследствии учёный, специалист по мукомольному делу, профессор.

См. также